У́лица Миклу́хо-Макла́я (название с 1965 года) — улица в Юго-Западном административном округе города Москвы на территории района Коньково и Обручевского района. Расположена между Севастопольским проспектом и Ленинским проспектом. Счёт домов начинается от Ленинского проспекта. Слева примыкает улица Архитектора Белопольского. Справа примыкают улицы Академика Опарина, Академика Арцимовича. Пересекают улицу Миклухо-Маклая улицы Академика Волгина и Введенского.

Происхождение названия 
Названа в 1965 году в честь русского путешественника и учёного Н. Н. Миклухо-Маклая. Расположена в районе, где сосредоточены улицы, названные именами русских учёных. В первые годы существования называлась, о чём говорит памятная доска, установленная на доме 39, корпус 1, «улица Миклухи-Маклая».

История 
Начальный участок улицы возник в 1963 году при строительстве студенческого городка Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы (ныне — Российский университет дружбы народов). Тогда этот участок носил временное название «Проектируемый проезд 4865». В 1965 году при застройке района Беляево-Богородское улица продлена до Профсоюзной улицы, а в 1970 году — до Битцевского лесопарка. В 1974 году на улице открыта станция метро «Беляево».

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 23 — Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе
 № 27а — кинотеатр «Витязь» (1971, снесён в 2019), на его месте ведется строительство Многофункционального общественного центра шаговой доступности «Витязь».
 № 39, корп. 2 — жилой дом. Здесь жил литературовед и писатель Александр Чудаков.

По чётной стороне:
 № 6 — Российский университет дружбы народов
 № 16/10 — Институт биоорганической химии имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
 № 22 — жилой дом. Здесь жила лётчица, Герой России Татьяна Сумарокова.

Транспорт 
На улице организовано двустороннее движение автотранспорта по две полосы в каждом направлении. На пересечении улицы Миклухо-Маклая и Профсоюзной улицы расположена станция метро «Беляево». По улице проходят автобусы:
 От Ленинского проспекта до Севастопольского проспекта — 261
 От Ленинского проспекта до улицы Введенского — 404
 От Ленинского проспекта до Профсоюзной улицы — 374, 752, 816; 145 (только в указанном направлении), 945 (только в противоположном направлении)
 От Ленинского проспекта до улицы Академика Волгина — 196, 226, 250, 699
 От улицы Академика Волгина до Профсоюзной улицы — 295
 От улицы Академика Волгина до Севастопольского проспекта, обратно от улицы Введенского до улицы Академика Волгина — с2
 От Профсоюзной улицы до улицы Введенского — м90, 361; 754 (только в указанном направлении)
 От Профсоюзной улицы до Севастопольского проспекта — 639; 145 (только в указанном направлении)
 От улицы Введенского до Севастопольского проспекта — 642; 235 (только в указанном направлении)
 От улицы Введенского до улицы Академика Опарина, обратно от улицы Академика Волгина до улицы Введенского — 273
Также на улице Миклухо-Маклая (к северо-западу от перекрёстка с Профсоюзной улицей) расположена конечная остановка «Станция метро „Беляево“» для автобусов 49, т81, м90, 361, 712, 754, 945. Имеется ещё на этой же улице конечная остановка «Улица Миклухо-Маклая, 20» для автобусов 145, 374, 752.

Примечания 

Миклухо-Маклай, Николай Николаевич
Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 1965 году